Maria Bueno ha battuto in finale Sandra Reynolds 8–6 6–0.

Teste di serie
 Maria Bueno (campionessa)
 Darlene Hard (quarti di finale)
 Christine Truman Janes (semifinali)
 Ann Haydon Jones (semifinali)
 Angela Mortimer Barrett (quarti di finale)
 Zsuzsa Körmöczy (secondo turno)
 Jan Lehane O'Neill (primo turno)
 Sandra Reynolds Price (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1960